Развязка — многозначное слово.

 Транспортная развязка — система сооружений, позволяющая транспортным потокам пересекаться на двух и более уровнях.
 Развязка (радиотехника) — то же, что переходное затухание, то есть выраженный в децибелах любой внедиагональный элемент матрицы рассеяния, соответствующий паре портов многополюсника, между которыми передача энергии должна быть ослаблена.
 Гальваническая развязка (электротехника) — устройство или техническое решение, обеспечивающее передачу электрической энергии между электрическими цепями без электрического контакта между этими цепями.
 Развязка сюжета — это завершающая часть развития коллизии или интриги драматического произведения, где разрешается, приходит к логическому образному завершению конфликт произведения.
 «Развязка» — советский художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1968—1969 годах

Топонимы 
 Развязка — разъезд (населённый пункт) в Омском районе Омской области.
 Развязка — бывший остановочный пункт (разъезд) в составе Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

См. также 
 Развязка на Соколе